El medaller dels Jocs Olímpics presenta totes les medalles lliurades als esportistes guanyadors de les proves disputades en aquest esdeveniment en totes les edicions dels Jocs Olímpics d'Estiu i els Jocs Olímpics d'Hivern.

En aquesta classificació no hi són incorporades les medalles aconseguides en els denominats Jocs Intercalats realitzats l'any 1906 a Atenes (Grècia) al no ser reconeguts oficialment pel Comitè Olímpic Internacional.

En cursiva apareixen els comitès olímpics nacionals ja desapareguts.

Comitès amb medalla

Comitès sense medalles

Vegeu també 
 Medallistes olímpics catalans

Notes

Enllaços externs 
  Portal del COI
  Reportatges oficials dels Jocs